Unter einem Morgenanzug versteht man

im strengen Sinne:
 einen festlichen Anzug, dessen Hauptbestandteil der Cutaway ist.

umgangssprachlich:
 ein Negligé
 einen Morgenmantel